Street Songs – album di Rick James del 1981
 Street Songs – album dei The King's Singers del 1998
 Street Songs – raccolta di poesie di Edith Sitwell

Pagine correlate 
 Street Song